Jukun peut désigner :
 les Jukun, un peuple du Nigeria
 le jukun takum, une langue jukunoïde du groupe des langues bénoué-congolaises 
 le Tode Jukun, l'un des 10 préceptes du karaté (voir Ankō Itosu)